Pierre Gaulon (1983- ), écrivain français ;
 René Gaulon (1927-2012), footballeur franco-béninois.